Авиценна:

 Авиценна (Абу Али Хусейн ибн Абдаллах ибн Сина; 980—1037) — персидский философ и врач.

 Авиценна — астероид.
 «Авиценна» — фильм Камиля Ярматова 1957 года.
 «Авиценна» — опера Майкла Борстлапа.
 «Авиценна» — название ряда медицинских и фармакологических заведений.
 Авиценна — ударный кратер на обратной стороне Луны.